Die Qatar Total Open 2004 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Doha. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 28. Februar bis 6. März 2004 statt.

Im Einzel gewann Anastassija Myskina gegen Swetlana Kusnezowa mit 4:6, 6:4 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Swetlana Kusnezowa / Jelena Lichowzewa mit 7:64 und 6:2 gegen Janette Husárová / Conchita Martínez.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Qatar Total Open 2004 fand vom 28. Februar bis 1. März 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Doha